Vlčnov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Vlčnov, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště
 Vlčnov (Chrudim), Ortsteil von Chrudim, Okres Chrudim
 Vlčnov (Starý Jičín), Ortsteil von Starý Jičín, Okres Nový Jičín
 Vlčnov, Ortsteil von Zavlekov, Okres Klatovy